Jugoslavenska nacionalna stranka
 Jugoslavenski nogometni savez

Kratice